Gotfried Coenraad Ernst van Daalen (1836-1889), Nederlands kapitein in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
 Gotfried Coenraad Ernst van Daalen (1863-1930), Nederlands luitenant-generaal en gouverneur van Atjeh, zoon van bovenstaande